

Biologia 
 Classificazione LHT  – una classificazione utilizzata per i virus

Codici 
 lht – codice ISO 639-3 della lingua toga